Obersteller ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Obersteller (* 1953), deutscher Ministerialbeamter; seit 2017 Präsident des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
 Bernhard Obersteller (1889–1972), deutscher Politiker des GB/BHE